Хвостатки  — подсемейство дневных бабочек из семейства голубянок.

Описание 
Характерной особенностью бабочек этого семейства являются небольшие хвостообразные выросты на задних крыльях, за которые они получили свое русское название. Эти выросты, возможно, отвлекают внимание хищников от жизненно важных частей тела. Большинство представителей в покое сидят со сложенными крыльями. Гусеницы питаются на древесных растениях, некоторые гусеницы могут нападать и питаться другими гусеницами. Зимовка происходит на стадии куколки или яйца.

Классификация (согласно Eliot, 1973) 
Таксон Aphnaeini выделяют в отдельное подсемейства Aphnaeinae

 Триба Theclini
 Amblopala Leech, [1893]
 Antigius Sibatani & Ito, 1942
 Araragi Sibatani & Ito, 1942 
 Artopoetes Chapman, 1909
 Austrozephyrus Howarth, 1957 
 Chaetoprocta de Nicéville, 1890
 Chrysozephyrus Shirôzu & Yamamoto, 1956 
 Cordelia Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Coreana Tutt, [1907]
 Esakiozephyrus Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Euaspa Moore, 1884 
 Favonius Sibatani & Ito, 1942
 Goldia Dubatolov & Korshunov, 1990
 Gonerilia Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Habrodais Scudder, 1876 
 Howarthia Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Hypaurotis Scudder, 1876 
 Iozephyrus ?Wang Min, 2002
 Iratsume Sibatani & Ito, 1942
 Japonica Tutt, [1907]
 Laeosopis Rambur, 1858 
 Leucantigius Shirôzu & Murayama, 1951
 Matsutaroa Hayashi, Schröder & Treadaway, 1984 - у Eliot, 1973 отсутствует
 Nanlingozephyrus Wang & Pang, 1998
 Neozephyrus Sibatani & Ito, 1942
 Protantigius Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Proteuaspa ?Koiwaya, ?2003
 Rachana Eliot, 1978  - у Eliot, 1973 отсутствует
 Ravenna Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Saigusaozephyrus Koiwaya, 1993
 Shaanxiana Koiwaya, 1993
 Shirozua Sibatani & Ito, 1942
 Shizuyaozephyrus ?Koiwaya, ?2003
 Sibataniozephyrus Inomata, 1986 
 Teratozephyrus Sibatani, 1946 
 Thecla Fabricius, 1807 
 Thermozephyrus Inomata & Itagaki, 1986
 Ussuriana Tutt, [1907]
 Wagimo Sibatani & Ito, 1942
 Yamamotozephyrus Saigusa, 1993 
 Yamatozephyrus Wang & Pang, 1998

 Триба Amblypodiini
 Amblypodia Horsfield, [1829]
 Iraota Moore, [1881] 
 Myrina Fabricius, 1807

 Триба Oxylidini
 Oxylides Hübner, [1819]
 Syrmoptera Karsch, 1895

 Триба Luciini
 Lucia Swainson, 1833 
 Acrodipsas Sands, 1980
 Paralucia Waterhouse & Turner, 1905 
 Pseudodipsas C. & R. Felder, 1860 
 Hypochrysops C. & R. Felder, 1860
 Philiris Röber, 1891
 Parachrysops Bethune-Baker, 1904 
 Titea

 Триба Arhopalini
 Arhopala Boisduval, 1832 
 Thaduka Moore, [1879] 
 Apporasa Moore, 1884 
 Mahathala Moore, 1878 
 Flos Doherty, 1889
 Mota de Nicéville, 1890 
 Zinaspa de Nicéville, 1890 
 Semanga Distant, 1884 
 Keraunogramma Röber, 1887
 Surendra Moore, [1879]

 Триба Ogyrini
 Ogyris Angas, 1847 

 Триба Zesiini
 Jalmenus Hübner, 1818 
 Pseudalmenus Druce, 1902
 Zesius Hübner, [1819] 

 Триба Hypotheclini
 Hypochlorosis Röber, [1892]
 Hypothecla Semper, 1890

 Триба Loxurini
 Loxura Horsfield, [1829]
 Yasoda Doherty, 1889
 Eooxylides Doherty, 1889 
 Thamala Moore, [1879]
 Neomyrina Distant, 1884 
 Drina de Nicéville, 1890 

 Триба Horagini
 Horaga Moore, [1881]
 Rathinda Moore, [1881] 

 Триба Cheritrini
 Ticherra de Nicéville, 1887 
 Drupadia Moore, 1884 
 Cheritra Moore, [1881]
 Ritra de Nicéville, 1890 
 Cheritrella de Nicéville, 1887 
 Dapidodigma Karsch, 1895
 Cowania Eliot, 1973

 Триба Iolaini
 Britomartis de Nicéville, 1895 
 Bullis de Nicéville, 1897
 Charana de Nicéville, 1890 
 Creon de Nicéville, 1896 
 Dacalana Moore, 1884 
 Etesiolaus Stempffer & Bennett, 1959 
 Hemiolaus Aurivillius, [1922]
 Iolaus Hübner, [1819]
 Jacoona Distant, 1884 
 Maneca de Nicéville, 1890 
 Manto de Nicéville, 1895 
 Mantoides Druce, 1896 
 Neocheritra Distant, 1885 
 Pratapa Moore, 1881 
 Purlisa Distant, 1881
 Stugeta Druce, 1891 
 Suasa de Nicéville, 1890 
 Sukidion Druce, 1891 
 Tajuria Moore, [1881] 
 Thrix Doherty, 1891

 Триба Hypolycaenini
 Chliaria Moore, 1884 
 Hypolycaena C. & R. Felder, 1862
 Leptomyrina Butler, 1898
 Zeltus de Nicéville, 1890 

 Триба Deudorigini
 Araotes Doherty, 1889
 Artipe Boisduval, 1870
 Bindahara Moore, [1881]
 Capys Hewitson, [1865]
 Deudorix Hewitson, [1863]
 Hypomyrina Druce, 1891 
 Qinorapala Chou & Wang, 1995
 Paradeudorix Libert, 2004
 Paruparo Takanami, 1982 - у Eliot, 1973 отсутствует
 Pilodeudorix Druce, 1891 
 Rapala Moore, [1881] 
 Sithon Hübner, [1819]
 Sinthusa Moore, 1884 
 Pamela Hemming, 1935

 Триба Remelanini
 Remelana Moore, 1884 
 Pseudotajuria Eliot, 1973
 Ancema Eliot, 1973

 Триба Eumaeini
 Eumaeus Hübner, [1819]
 Theorema Hewitson, [1865]
 Paiwarria Kaye, 1904
 Mithras Hübner, [1819] 
 Brangas Hübner, [1819] 
 Thaeides Johnson, Kruse & Kroenlein, 1997 
 Enos Johnson, Kruse & Kroenlein, 1997
 Lamasina Robbins, 2002
 Evenus Hübner, [1819] 
 Atlides Hübner, [1819] 
 Arcas Swainson, 1832
 Pseudolycaena Wallengren, 1858 
 Theritas Hübner, 1818 
 Johnsonita Salazar & Constantino, 1995 
 Brevianta Johnson, Kruse & Kroenlein, 1997 
 Micandra Schatz, 1888 
 Timaeta Johnson, Kruse & Kroenlein, 1997 
 Rhamma Johnson, 1992
 Protothecla Robbins, 2004 
 Salazaria D’Abrera & Bálint, 2001 
 Temecla Robbins, 2004
 Ipidecla Dyar, 1916 
 Penaincisalia Johnson, 1990 
 Podanotum Torres, Hall, Willmott & Johnson, 1996 
 Busbiina Robbins, 2004 
 Thereus Hübner, [1819]
 Rekoa Kaye, 1904 
 Arawacus Kaye, 1904
 Contrafacia Johnson, 1989 
 Kolana Robbins, 2004
 Satyrium Scudder, 1876
 Harkenclenus dos Passos, 1970 
 Neolycaena de Nicéville, 1890 
 Phaeostrymon Clench, 1961
 Ocaria Clench, 1970 
 Chlorostrymon Clench, 1961
 Magnastigma Nicolay, 1977 
 Cyanophrys Clench, 1961 
 Callophrys Billberg, 1820 
 Mitoura Scudder, 1872 
 Incisalia Scudder, 1872 
 Ahlbergia Bryk, 1946
 Novosatsuma Johnson, 1992
 Cissatsuma Johnson, 1992
 Bistonina Robbins, 2004 
 Megathecla Robbins, 2002 
 Thestius Hübner, [1819]
 Lathecla Robbins, 2004 
 Allosmaitia Clench, 1964
 Laothus Johnson, Kruse & Kroenlein, 1997 
 Janthecla Robbins & Venables, 1991
 Lamprospilus Geyer, [1832]
 Arumecla Robbins & Duarte, 2004
 Camissecla Robbins & Duarte, 2004
 Ziegleria Johnson, 1993 
 Electrostrymon Clench, 1961 
 Calycopis Scudder, 1876 
 Strymon Hübner, 1818 
 Tmolus Hübner, [1819] 
 Nicolaea Johnson, 1993 
 Ministrymon Clench, 1961
 Exorbaetta Johnson, Austin, Le Crom & Salazar, 1997 
 Gargina Robbins, 2004 
 Siderus Kaye, 1904 
 Theclopsis Godman & Salvin, [1887]
 Ostrinotes Johnson, Austin, Le Crom & Salazar, 1997 
 Strephonota Johnson, Austin, Le Crom & Salazar, 1997 
 Panthiades Hübner, [1819] 
 Porthecla Robbins, 2004 
 Thepytus Robbins, 2004
 Oenomaus Hübner, [1819] 
 Parrhasius Hübner, [1819]
 Michaelus Nicolay, 1979 
 Ignata Johnson, 1992 
 Olynthus Hübner, [1819] 
 Hypostrymon Clench, 1961 
 Marachina Robbins, 2004 
 Apuecla Robbins, 2004 
 Nesiostrymon Clench, 1964 
 Balintus D’Abrera, 2001 
 Aubergina Johnson, 1991 
 Terenthina Robbins, 2004 
 Iaspis Kaye, 1904 
 Celmia Johnson, 1991 
 Dicya Johnson, 1991 
 Trichonis Hewitson, [1865] 
 Erora Scudder, 1872 
 Semonina Robbins, 2004 
 Chalybs Hübner, [1819] 
 Symbiopsis Nicolay, 1971 

 Триба Catapaecilmatini
 Catapaecilma Butler, 1879 
 Acupicta Eliot, 1973 

 Триба Aphnaeini
 Pseudaletis Druce, 1888 
 Lipaphnaeus Aurivillius, 1916 
 Cigaritis Donzel, 1847 
 Aphnaeus Hübner, [1819]
 Chloroselas Butler, [1885]
 Vansomerenia Heath, 1997 
 Cesa Seven, 1997 
 Crudaria Wallengren, 1875 
 Chrysoritis Butler, [1898] 
 Zeritis Boisduval, [1836] 
 Axiocerses Hübner, [1819] 
 Trimenia Tite & Dickson, 1973
 Argyraspodes Tite & Dickson, 1973
 Tylopaedia Tite & Dickson, 1973 
 Phasis Hübner, [1819] 
 Aloeides Hübner, [1819]
 Erikssonia Trimen, 1891 

 Триба Tomarini
 Tomares Rambur, 1840 

 Триба ?
 Thaumaina Bethune-Baker, 1908  - Eliot, 1973 относил этот род к трибе Polyommatini подсемейства Polyommatinae

Примечания

Литература 
 Eliot J.N. 1973. The higher classification of the Lycaenidae (Lepidoptera): a tentative arrangement. Bulletin of the British Museum (Natural History), entomology. 28: 371–505.

См. также 
 Arawacus sito
 Iratsume orsedice
 Pseudaletis agrippina
Thermozephyrus ataxus

 
Подсемейства насекомых